Berzo Demo – comune italiano in provincia di Brescia.
Berzo Inferiore – comune italiano in provincia di Brescia.
Berzo San Fermo – comune italiano in provincia di Bergamo.